Варк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез
 Варк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Варк () — річка у Люксембургу.